Sub steht für:
 Subroutine bei verschiedenen Programmiersprachen, insbesondere BASIC und ähnlichen Sprachen.
 submissive, passiv-unterwürfige Person im BDSM, siehe Bottom 
 Sub (Fernsehsender), finnischer Fernsehsender
 Umgangssprachliche Kurzform für Subwoofer, Bassbox
 Umgangssprachliche Kurzform für Stapel ungelesener Bücher
 Roman Sub (* 1967), ukrainischer Fußballspieler
 Artjom Walerjewitsch Sub (* 1995), russischer Eishockeyspieler

SUB steht als Abkürzung für:
 Flughafen Juanda (Surabaya), internationaler Flughafen in Surabaya, Hauptstadt der Provinz Jawa Timur, Indonesien nach dem IATA-Code
 Saarländische Unabhängigkeitsbewegung
 Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes in Österreich
 Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
 Stadt-Umland-Bahn München, ein Nahverkehrsprojekt im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund
 Subway Cycling Team, ehemaliges neuseeländisches Radsportteam (UCI-Code)
 substitute, ein Steuerzeichen (Substitutionszeichen)
 subscript, HTML-Tag für Tiefstellung, siehe auch Unicodeblock Hoch- und tiefgestellte Zeichen
 Studierendenschaft der Universität Bern
 The SUB, kurz SUB, eine Heim-Bierzapfanlage, entwickelt von Brau Union, ab 2018 hergestellt von Krups (nach Submarine, U-Boot), für 2-Liter-Einwegfässer, ursprünglich TORP (nach Torpedo)

sub steht für:
 lateinisches Präfix, siehe Liste lateinischer Präfixe#sub
 Dateiformat (.sub) für Untertitel, siehe DirectVobSub

sub. steht in der Musik für subito, it. 'plötzlich', siehe Dynamik (Musik)

Siehe auch:
 SUP

Abkürzung